

Geografia 
Nuova Zelanda
 Rotherham – villaggio dell'Isola del Sud

Regno Unito
 Rotherham – città dell'Inghilterra
 Borgo metropolitano di Rotherham – borgo metropolitano dell'Inghilterra

Guerra 
 HMS Rotherham – cacciatorpediniere della Royal Navy

Persone 
 Alan Rotherham – rugbista inglese
 Edward Rotheram – ufficiale britannico
 Gerard Rotherham – crickettista inglese
 Hugh Rotherham – crickettista inglese
 Roland Rotherham – scrittore britannico
 Steve Rotheram – politico britannico
 Thomas Rotherham – arcivescovo anglicano inglese

Politica 
 Collegio di Rotherham – collegio elettorale inglese

Sport 
 Rotherham Rugby Union Football Club – club professionistico di rugby a 15 britannico
 Rotherham United Football Club – società calcistica inglese